Konrad von Sternberg steht für folgende Personen:

 Konrad II. (Worms) († 1192), Bischof von Worms
 Konrad II. von Sternberg (um 1225–1277), Erzbischof von Magdeburg